San José Llano Grande es un topónimo que en México se puede referir a:

San José Llano Grande (Oaxaca), localidad del estado de Oaxaca;
San José Llano Grande (Puebla), localidad del estado de Puebla.